Miejscowości w USA:
 Saguache – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Saguache
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Saguache (ang. Saguache County) – w stanie Kolorado